Oceanic je ime za več ladij, družbe White Star Line: 

RMMV Oceanic (1928), njegova gradnja se je začela leta 1928, vendar je bila leta 1929 gradnja ustavljena.
RMS Oceanic (1899), splovljen leta 1899,
 RMS Oceanic (1870), splovljen leta 1870.